Лејн има више значења:
 Округ Лејн (Канзас)
 Округ Лејн (Орегон)
 Лејн (Оклахома)
 Лејн (Јужна Дакота)
 Лејн (Јужна Каролина)
 Лејн (Канзас)